Stryger kan være flere ting:
 En stryger er en type musikinstrument
 En stryger kan også være et stykke knaldfyrværkeri der kan tændes på en tændstikæske